Municipio de Alexander puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alexander (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Alexander (condado de Benton, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Alexander (condado de Athens, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Athens.